Os primeiros casos da pandemia de COVID-19 no Uruguai foram relatados em 13 de março pelo Ministério da Saúde Pública. Em março de 2020, há um surto em andamento no Uruguai, com os primeiros casos importados de Itália e Espanha e ocorrendo transmissão local.

A maioria dos casos anteriores foi atribuída a um casamento com 500 pessoas em Montevidéu, com a presença de um uruguaio retornando da Espanha e que mais tarde deu positivo. Várias medidas de contenção foram introduzidas em meados de março e os médicos pediram o fechamento de atividades e negócios não essenciais.

Linha do tempo

Dados 
 13 de março de 2020: O Ministério da Saúde Pública confirmou os quatro primeiros casos de coronavírus no Uruguai. Três haviam retornado de Milão e um de Barcelona. Dois dos quatro estavam no departamento de Salto. O governo declarou uma crise de saúde.
 21 de março de 2020: 25 novos casos são confirmados, o número de pessoas infectadas sobe para 135, 2 delas em UTI. Há relatos de que Flores está na lista de departamentos infectados e o Hospital Espanhol estará preparado para ser o primeiro centro COVID-19 no Uruguai. ANTEL declarou serviço de roaming gratuito para os uruguaios que estão presos. Além disso, um novo número Whatsapp 098999999 está disponível para responder a qualquer pergunta sobre COVID-19.
 25 de março de 2020: 28 novos casos são confirmados, o número de pessoas infectadas sobe para 217, 4 pessoas em UTI, 2 em cuidados intermediários e 6 em cuidados insuficientes. 320 análises foram feitas hoje. O primeiro caso em Soriano foi confirmado.
Atualizado em 25 de março de 2020.

Estatística